Alberto de Sajonia-Altemburgo (en alemán: Albrecht von Sachsen-Altenburg; Múnich, 14 de abril de 1843 - Serrahn, 22 de mayo de 1902) fue un príncipe alemán de la casa ducal de Sajonia-Altemburgo.

Biografía

Familia y primeros años 
El príncipe Alberto era el hijo mayor (tercero en orden de nacimiento pero el único que alcanzó la edad adulta) del príncipe Eduardo (el hijo menor del duque Federico de Sajonia-Altemburgo) y de su segunda esposa, la princesa Luisa Carolina de Reuss-Greiz.

Entró en el ejército ruso en su juventud, y alcanzó el rango de mayor general en este servicio, pero subsiguientemente lo intercambió por el ejército prusiano, donde se convirtió en general de caballería.

Matrimonios 
Contrajo matrimonio por primera vez en Berlín el 6 de mayo de 1885 con la princesa María de Prusia, viuda del príncipe Enrique de los Países Bajos.

Tuvieron dos hijas:
 Olga Isabel Carola Victoria María Ana Inés Antonieta (Palacio de Albrechtsberg, 17 de abril de 1886-Münster, 13 de enero de 1955), desposó el 20 de mayo de 1913 al conde Carlos Federico de Pückler-Burghauss.
 María (Palacio de Albrechtsberg, 6 de junio de 1888-Hamburgo, 12 de noviembre de 1947), desposó el 20 de abril de 1911 al príncipe Enrique XXXV de Reuss-Köstritz; se divorciaron en 1921 cuando Enrique volvió a contraer matrimonio con la princesa María Adelaida de Lippe-Biesterfeld.

Alberto era una figura conspicua en la sociedad berlinesa, y era uno de los favoritos por su mente ágil, su genial disposición, amabilidad de trato y entusiasmo como deportista. María murió en 1888. Alberto posteriormente contrajo matrimonio en Remplin el 13 de diciembre de 1891 con la rica duquesa Elena de Mecklemburgo-Strelitz, única hija de la gran duquesa Catalina Mijáilovna de Rusia.No tuvieron hijos. 

La pareja pasaba la mitad del año en Rusia, donde se perdía mucho de lo que sucedía en la sociedad berlinesa. En 1896, él y varios otros prominentes líderes sociales abandonaron Berlín como resultado de las diferencias que mantenían con el emperador Guillermo II. Él y su familia se retiraron a sus propiedades en Schwerin. Algunas fuentes informaron que las "maneras arbitrarias" del emperador se convirtieron en intolerables para Alberto y otros, a diferencia de los días de cortesía social bajo el viejo Guillermo I.

El príncipe Alberto fue nombrado Caballero de Justicia (Rechtsritter) de la Orden de San Juan en 1900. Murió el 22 de mayo de 1902 en Remplin; su muerte fue "sinceramente lamentada" por las casas reales en Alemania.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Generales de Prusia
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Príncipes de Sajonia-Altemburgo
Nacidos en Múnich
Grandes cruces con espadas de la Orden de Alberto el Oso